Даугавпилс (латыш. Daugavpils) — многозначный термин.

 Даугавпилс — город республиканского подчинения в Латвии, второй по величине и значению город страны после столицы Риги.
 Даугавпилс — аэропорт расположенный в посёлке Лоцики в 12 км к северо-востоку от центра Даугавпилса.
 Даугавпилс — узловая железнодорожная станция, расположенная в центральной части города Даугавпилса.
 «Даугавпилс» — латвийский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Даугавпилс» — название латвийского футбольного клуба «Аусеклис» из одноимённого города в 1955—1956 годах.